Marija Josipa Poljska i Saska (1731. – 1767.), kćer Augusta III. Poljskog
Marija Josipa Saska (1803. – 1829.), kćer Maksimilijana Saskog
Marija Josipa Saska (1867. – 1944.), kćer Jurja I. Saskog